Westeuropaliga 2014/2015 steht für:

 Westeuropaliga 2014/2015 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2014/2015 (Springreiten)